Натуральне число 804
 804 рік до нашої ери
 804 рік нашої ери